Джеймс Уи́льям Ди́кинсон (; 25 апреля 1925 — 8 ноября 1982), более известный как Джи́мми Ди́кинсон — английский футболист и футбольный тренер. Выступал за клуб «Портсмут» и национальную сборную Англии. Является рекордсменом по числу матчей, проведённых в чемпионате Англии, за один клуб (764 матча за «Портсмут»).

В 1946 году Джимми Дикинсон перешёл в «Портсмут» в качестве любителя. Он быстро влился в основной состав клуба, выступая на позиции левого хавбека. В сезонах 1948/49 и 1949/50 он помог «Портсмуту» выиграть чемпионат Англии. В 1949 году он был вызван в сборную Англии, за которую впоследствии провёл 48 матчей. Выступал за «Портсмут» до 1965 года, проведя за клуб в общей сложности 845 матчей. За всю карьеру ни разу не был удалён или предупреждён, за что получил прозвище «Джентльмен Джим».

В 1964 году был удостоен ордена Британской империи (MBE). После завершения карьеры игрока продолжал работать в «Портсмуте», занимаясь внешними связями клуба, а впоследствии став секретарём. В мае 1977 года был назначен главным тренером «Портсмута». Проработал в этой должности до 1979 года.

После трёх перенесённых инфарктов миокарда, Джимми умер в 1982 году в возрасте 57 лет.

В 1998 году был включён в список 100 легенд Футбольной лиги.

Портрет Дикинсона можно увидеть на трибуне «Фраттон Энд» стадиона «Фраттон Парк».

В его честь также назван паб в родном городе Алтоне под названием The Gentleman Jim, а также улица в Портсмуте под названием Dickinson Road.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки сборной Англии по футболу
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Портсмут»